Bargmann ist ein deutscher Familienname, abgeleitet von der niederdeutschen Bezeichnung für Bergmann.

Namensträger 
 Adolf Bargmann (1835–1893), deutscher Anwalt und Parlamentarier
 Carina Bargmann (* 1991), deutsche Fantasyroman-Autorin
 Carl Bargmann (1854–1916), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Cornelia Bargmann (* 1961), US-amerikanische Neurobiologin
 Hans-Joachim Bargmann (1928–1972), deutscher Politiker (SPD)

 Hinrich Bargmann (1874–1953), deutsch-österreichischer Methodistenprediger 
 Julie Bargmann (* 1958), US-amerikanische Landschaftsarchitektin
 Valentine Bargmann (Valya Bargmann; 1908–1989), US-amerikanischer Physiker und Mathematiker

Siehe auch 
 Barkmann

Familienname
Berufsname
Deutscher Personenname